Hildebrandt steht für:
 Hildebrandt (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Moringa hildebrandtii, eine Baumart der Bennussgewächse
 Pternistis hildebrandti Hildebrandt's Francolin, Art der Gattung Pternistis
 Mastomys hildebrandtii (Hildebrandts Vielzitzenmaus), eine Art der Vielzitzenmäuse
 Rhinolophus hildebrandtii (Hildebrandt's horseshoe bat), Art der Gattung Hufeisennasen (Rhinolophus)
 Aloe hildebrandtii, eine Pflanzenart der Gattung der Aloen
 Hildebrandt-Glanzstar, eine Vogelart aus der Familie der Stare
 Mausoleum von Hildebrandt in Dänischenhagen
 Hildebrandt-Haus/Elloisches Haus, Gebäude in der Inneren Stadt von Wien Sonnenfelsgasse 3
 Eisenwerk Kelle & Hildebrandt, Kulturdenkmal in Dresden
 Kap Hildebrandt, Halbinsel in Grönland
 Hildebrandt Airport, Flugplatz im Kit Carson County, Colorado
 Tour Hildebrandt, Kulturgut von Nationaler Bedeutung in La Neuveville, Kanton Bern
 Hildebrandt Creek, Gewässer im Ashland County, Wisconsin
 Hildebrandt Drain, Kanal in Bay County, Michigan
 Hildebrandt Ditch, Kanal in Starke County, Indiana